Хайнц Гюнтхардт (; р. 8 февраля 1959, Цюрих) — швейцарский профессиональный теннисист и теннисный тренер.
 Четырёхкратный победитель турниров Большого шлема в мужском парном и смешанном парном разряде
 Трёхкратный победитель Итогового турнира WCT в парном разряде
 В общей сложности победитель 37 профессиональных турниров в одиночном, мужском парном и смешанном парном разрядах
 Тренер Штеффи Граф, Дженнифер Каприати и Аны Иванович

Игровая карьера 
Хайнц Гюнтхардт дебютировал в составе сборной Швейцарии в Кубке Дэвиса в октябре 1975 года, став в возрасте 16 лет и 244 дней самым молодым игроком в её истории. На следующий год 17-летний швейцарец стал победителем Открытого чемпионата Франции и Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди юношей. В феврале 1978 года, вскоре после своего 19-летия, он стал первым в истории профессионального тура Гран-при игроком, выигравшим турнир этой серии после попадания в основную сетку в качестве «счастливого неудачника» (). По пути к победе он переиграл таких соперников, как Брайан Тичер, Ян Кодеш и Гарольд Соломон. В этом же году он дошёл в парном разряде до своих первых финалов сначала на Открытом чемпионате Канады, а затем в чемпионате США среди профессионалов. На следующий год он уже завоевал три титула в парном разряде — последовательно на Открытых чемпионатах ЮАР, Швеции и Австрии с тремя разными партнёрами. Ещё четыре парных финала он проиграл.

За 1980 год Гюнтхардт выиграл по три турнира в одиночном и парном разрядах (снова с тремя разными партнёрами, включая старшего брата Маркуса). При этом в парном разряде он ещё шесть раз проигрывал в финале, и тоже каждый раз с новым партнёром. В рамках турниров Большого шлема он трижды за сезон дошёл до четвертьфинала, также каждый раз с новым партнёром. С одним из многочисленных партнёров — американцем Сэнди Майером — он принял в начале следующего года участие в Итоговом турнире WCT, где собирались сильнейшие игроки мира по итогам минувшего сезона. Гюнтхардт и Майер выиграли все три своих встречи на групповом этапе, но в полуфинале проиграли австралийцам Питеру Макнамаре и Полу Макнами (Макнами вскоре после этого стал первой ракеткой мира в парном разряде).

В 1981 году выбор партнёров у Гюнтхардта сократился, и это незамедлительно сказалось на результатах: за сезон он выиграл восемь турниров (и девятый — Итоговый турнир WCT — в начале января следующего года), добившись этого всего с тремя партнёрами: братом Маркусом, Питером Макнамарой и венгром Балажем Тароци. С последним Гюнтхардт победил в шести турнирах, включая Итоговый турнир WCT, а до этого Открытый чемпионат Франции, а с Макнамарой вышел в финал Открытого чемпионата США, где они без игры отдали титул лидерам мирового сезона Джону Макинрою и Питеру Флемингу. За 1982 год Гюнтхардт семь раз выходил в финал различных турниров с Тароци, Макнамарой, Маркусом Гюнтхардтом и чехом Томашем Шмидом, но выиграл только два из них. На Открытом чемпионате Франции он дошёл с Тароци до полуфинала, а на Открытом чемпионате США, где его партнёром был бразилец Кассиу Мотта, вылетел уже в первом круге. Тем не менее в целом за сезон результаты оказались достаточно хороши, чтобы в январе 1983 года Гюнтхардт в третий раз подряд (и второй раз вместе с Тароци) принял участие в Итоговом турнире WCT и одержал в нём вторую подряд победу. Успешно для него сложился год и в Кубке Дэвиса, где он, одержав по три победы в трёх встречах с командами Марокко и Австрии, дошёл до финала Европейской зоны, где швейцарцы, однако, уступили ирландцам.

После второй победы в Итоговом турнире WCT Гюнтхардт выиграл за 1983 год ещё шесть турниров в парном и один в одиночном разряде. Четыре раза он побеждал в паре с Тароци и дважды — с чехом Павелом Сложилом. Ещё дважды Гюнтхардт и Тароци проигрывали в финале и в начале 1984 года в очередной раз попали в Итоговый турнир WCT, где, однако, не сумели повторить успех двух предыдущих лет и вылетели уже после группового этапа, на котором проиграли два матча из трёх. В Кубке Дэвиса, как и за год до этого, Гюнтхардт со сборной дошёл до финала европейской зоны, где взял оба очка в личных встречах с соперниками из сборной ФРГ, но проиграл парную встречу. Сборная Швейцарии в итоге уступила в матче с общим счётом 3-2.

Хотя в 1984 году Балаж Тароци оставался основным партнёром Гюнтхардта, им никак не удавалось выиграть очередной турнир. В итоге Гюнтхардт, четыре раза проигравший с Тароци в финалах, а также в полуфинале Открытого чемпионата США, свой единственный титул за год завоевал со старшим братом. Очередной финал с Тароци он проиграл в январе 1985 года, когда они в четвёртый раз подряд участвовали в Итоговом турнире WCT. Однако после этого им удалось переломить тенденцию, победив на престижном турнире в Калифорнии, пройдя в полуфинале Томаша Шмида — на тот момент первую ракетку мира в парах — и Павела Сложила. Затем Гюнтхардт победил в Милане, где его партнёром был швед Андерс Яррид — также будущая первая ракетка мира в парах, — а на Уимблдонском турнире преподнёс с Тароци сенсацию, завоевав первый во взрослой карьере титул на травяном корте. Ещё более успешно, чем в мужских парах, сложились его выступления в смешанном парном разряде: он победил на обоих турнирах Большого шлема, в которых участвовал — Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США — в паре с лучшей теннисисткой мира Мартиной Навратиловой. В начале следующего года Гюнтхадт и Тароци в третий раз выиграли Итоговый турнир WCT, но после этого более возрастной Тароци почти прекратил выступления. В его отсутствие Гюнтхардт дошёл до полуфинала на Открытом чемпионате Франции с Полом Макнами, до финала на Уимблдонском турнире в паре с Навратиловой, а в конце года победил на Открытом чемпионате Австрии с Томашем Шмидом.

Как выяснилось впоследствии, заоёванный со Шмидом в Кицбюэле титул стал в карьере Гюнтхардта последним. В дальнейшем он ещё трижды сумел дойти до финала в турнирах Гран-при — один раз с Диего Наргисо и дважды с возвращавшимся на корт в 1989 году Тароци. В 1986 году он помог сборной Швейцарии в очередной раз выйти в финал Европейской зоны Кубка Дэвиса, причём в полуфинале в паре с Якобом Хласеком нанёс поражение своему многолетнему партнёру Тароци, а в 1987 году выиграл для сборной парную игру в финале Европейской зоны против сборной СССР. Швейцарцы в итоге победили со счётом 3-2 и впервые с 1981 года попали в Мировую группу Кубка Дэвиса. Свой последний матч в Кубке Дэвиса Гюнтхардт провёл в феврале 1990 года, а завершил карьеру в июле того же года участием в Открытом чемпионате Швейцарии в Гштаде, где его партнёром был Марк Россе.

Стиль игры 
Игру Гюнтхардта отличали изящество и импровизация. По словам его бывшего тренера Боба Хьюитта, по репертуару ударов и ювелирной точности игры швейцарец не уступал Джону Макинрою.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру (6)

Мужской парный разряд (3)

Смешанный парный разряд (3)

Участие в финалах Итогового турнира WCT в парном разряде (4)

Титулы за карьеру

Одиночный разряд (5)

Мужской парный разряд (30)

Смешанный парный разряд (2)

Дальнейшая карьера 
В 1992 году Хайнц Гюнтхардт стал личным тренером бывшей первой ракетки мира Штеффи Граф. В следующем году немецкая теннисистка вернулась на первую строчку в рейтинге, на которой оставалась с короткими перерывами больше трёх лет, выиграв за это время 12 турниров Большого шлема. Гюнтхардт оставался тренером Граф до самого конца её карьеры.

В дальнейшем Гюнтхардт некоторое время тренировал Дженнифер Каприати и Елену Докич, совмещая тренерскую деятельность с комментаторской работой на швейцарском телевидении и канале «Евроспорт», а в 2010 году стал тренером ещё одной бывшей первой ракетки мира Аны Иванович. За полгода работы с Гюнтхардтом Иванович, опустившаяся до этого в рейтинге до 58-го места, совершила скачок на 24-ю позицию и впервые за два года выиграла в Линце турнир WTA. Однако, поскольку сербскую теннисистку не устраивало, что Гюнтхардт уделяет ей не всё своё время и не может сопровождать её на турнирах, они расстались.

После разрыва с Иванович Гюнтхардт взялся тренировать ведущую германскую теннисистку Петкович, которую он назвал «неотшлифованным алмазом». Он начал работать с ней параллельно с её основным тренером Петаром Поповичем. Перед новой подопечной он поставил задачу войти в двадцатку сильнейших теннисисток мира к концу 2011 года, но эта цель была достигнута гораздо раньше. По словам самой Петкович, «Хайнца не обманешь. Он всё видит, как на экране радара».

В марте 2012 года Гюнтхардт занял должность тренера сборной Швейцарии в Кубке Федерации.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Швейцарии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди юношей
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Теннисные тренеры Швейцарии
Теннисные комментаторы